Salon Kitty peut désigner :
 le Salon Kitty, une maison close de Berlin-Charlottenbourg fréquentée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Salon Kitty ou Les Nuits chaudes de Berlin, film franco-germano-italien de Tinto Brass sorti en 1976 et inspiré de la maison close.